2 марта 1919 года в Лихтенштейне был проведен двойной референдум. Избирателям было задано 2 вопроса: одобряют ли они увеличение числа прямо избираемых членов Ландтага с 12 до 17, и следует ли снизить возраст участия в выборах с 24 лет до 21 года. Оба предложения были отклонены 54,8 % избирателей.

Итоги

Увеличение числа членов Ландтага

Снижение возраста участия в выборах

Примечания 

Референдумы 1919 года
Референдумы в Лихтенштейне
1919 год в Лихтенштейне